Puder bezeichnet:
 Puder, fein gemahlener, trockener Feststoff

Puder ist ein Ortsname:
 Puder (Illinois), Kankakee County, Illinois, Vereinigte Staaten

Puder ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Puder (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Harry Puder (1862–1933), deutscher Offizier
 Ulf Puder (* 1958), deutscher Maler
 Fritz Puder (1891–1951), deutscher Marionettenspieler 

PUDER ist außerdem der deutsche Titel eines Romans von Tor Åge Bringsværd, siehe:
 PUDER oder: Sleeping Beauty in the Valley of the Wild, Wild Pigs

Siehe auch:
 Buder
 Puter